Amerikai Egyesült Államok
Holden (Louisiana)
Holden (Utah)
 Norvégia
 Holden (tó)
egyéb
Holden (járműgyár), Ausztrália